Het Europese kampioenschap allround in 1938 werd van 22 tot 23 januari 1938 verreden in het  Frogner Stadion in Oslo.

De titelverdediger was de Noor Michael Staksrud, die in 1937 Europees kampioen werd in het Eisstadion in Davos. De Noor Charles Mathiesen werd kampioen. In de jaren 1936 tot en met 1948 mochten ook niet-Europeanen die lid waren van een Europese schaatsclub deelnemen.

Klassement 

  * = met val 
 NC = niet gekwalificeerd
 NF = niet gefinisht
 NS = niet gestart
 DQ = gediskwalificeerd

1938
Langebaanschaatsen in 1938
Schaatsen in Noorwegen
Sportevenement in Oslo
Schaatsen 1938